О разъёме см. Разъём IEC

Международная электротехническая комиссия (МЭК; , IEC; , CEI) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).

МЭК составлена из представителей национальных служб стандартов. МЭК была основана в 1906 году. Первоначально комиссия располагалась в Лондоне, первым президентом был английский физик лорд Кельвин. С 1948 года штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария. В настоящее время в состав МЭК на правах полноправных и ассоциированных членов входят 83 страны, имеет региональные центры в Юго-восточной Азии (Сингапур), Латинской Америке (Сан-Пауло, Бразилия) и Северной Америке (Бостон, США).

МЭК способствовала развитию и распространению стандартов для единиц измерения, особенно гаусса, герца, и вебера. Также МЭК предложила систему стандартов, которая, в конечном счёте, вошла в систему единиц СИ. В 1938 году был издан международный словарь с целью унифицировать терминологию в области электротехники. Эти усилия продолжаются и в подготовке Международного электротехнического словаря (известного также как Electropedia), способствующего совместной работе в электротехнических областях промышленности.

Стандарты МЭК имеют номера в диапазоне 60 000 — 79 999, и их названия имеют вид типа МЭК 60411 Графические символы. Номера старых стандартов МЭК были преобразованы в 1997 году путём добавления числа 60 000, например, стандарт МЭК 27 получил номер МЭК 60027. Стандарты, развитые совместно с Международной организацией по стандартизации, имеют названия вида ISO/IEC 7498-1:1994 Open Systems Interconnection: Basic Reference Model.

Члены 
Членство в Международной Электротехнической Комиссии открыто только для признанных организаций национальных стандартов. Полноправными членами комиссии по состоянию на май 2016 года являются 60 стран:

 Австралия
 Австрия
 Алжир
 Аргентина
 Белоруссия — Дзяржаўны камітэт стандартызацыі Рэспублікі Беларусь
 Бельгия
 Болгария
 Бразилия
 Великобритания — British Standards Institute
 Венгрия
 Германия — Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN & VDE
 Греция
 Дания
 Египет
 Израиль
 Индия
 Индонезия
 Иран
 Ирак
 Ирландия
 Испания
 Италия
 Канада — Standards Council of Canada
 Катар
 Китай
 Колумбия
 Корея
 Ливия
 Люксембург
 Малайзия
 Мексика
 Нидерланды
 Новая Зеландия
 Норвегия
 Объединённые Арабские Эмираты
 Оман
 Пакистан
 Польша
 Португалия
 Россия — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 Румыния
 Саудовская Аравия
 Сербия
 Сингапур
 Словакия
 Словения
 США — American National Standards Institute (ANSI)
 Таиланд
 Турция
 Украина — Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики
 Узбекистан Узбекское агентство по техническому регулированию с 01/01/2023
 Швейцария
 Швеция
 Филиппины
 Финляндия
 Франция — Union technique de l'électricité et de la communication (UTE)
 Чехия
 Хорватия
 Южно-Африканская Республика
 Япония — Japanese Industrial Standards Committee

См. также 
 Международная стандартизация
 Международная организация по стандартизации (ISO)
 Список стандартов МЭК

Ссылки 
 Сайт МЭК

Примечания